Future Cop: LAPD é um jogo de Tiro em terceira pessoa publicado e desenvolvido pela Electronic Arts. Lançado primeiramente ao PlayStation, depois Mac OS e Windows.

No jogo, o jogador assume o papel de um piloto do X1-Alpha, um robô projetado para lutar na ''Guerra do Crime'' em Los Angeles no ano 2098. X1-Alpha é um veículo policial que pode se transformar em carro, e também numa Mecha.

Modos de jogos 
Há dois modos de jogo: Crime War e Precinct Assault (ambos podem ser jogados com um ou dois jogadores).

Ligações externas
 Roger's Future Cop web site
 Future Cop demo at download.com
 How to play Future Cop on Windows XP (German)

Jogos eletrônicos de 1998
Jogos eletrônicos cooperativos
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos para Mac OS Classic
Jogos para múltiplos jogadores online
Jogos para PlayStation
Jogos para PlayStation Network
Jogos eletrônicos de tiro em terceira pessoa
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos cyberpunk
Jogos eletrônicos de ficção científica